Retama macho puede referirse a:
 el nombre común de la planta Genista cinerea; o
 el nombre común de la planta Spartium junceum.